Kongener (biologija), organizmi istog roda
Kongener (kemija), srodne kemijske tvari, npr. iz iste grupe u periodnom sustavu elemenata
Kongener (alkohol), tvar nastala tijekom fermentacije alkoholnih napitaka
Popis PCB-ovih kongenera

Vrste 
 Agabus congener
 Amata congener
 Amyema congener
 Elaphropus congener
 Gemmula congener
 Heterachthes congener
 Lestes congener
 Megacyllene congener
 Potamarcha congener